Лежайск () — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Лежайский повет. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 20,29 км². Население — 14 159 человек (на 2004 год).

История 
Лежайск является одним из самых старинных мест юго-восточной Польши. Первые исторические сведения о существовании города упоминаются с 1346 года.

Административная принадлежность 
 1867—1918 — Королевство Галиции и Лодомерии
 1918—1939 — Львовское воеводство
 1939—1944 — Дистрикт Краков
 1945—1975 — Жешувское воедодство (1945—1975)
 1975—1998 — Жешувское воедодство (1975—1998)
 с 1998 года — Подкарпатское воеводство

Достопримечательности 
Монастырский комплекс бернардинцев .

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Подкарпатского воеводства
Хасидские места
Бывшие еврейские местечки Польши